Velló (pell)
 Billó un aliatge